Tomáš Kostka (* 24. srpna 1984 Zlín) je český automobilový závodník a jezdec rallye. Je známý svým účinkováním v DTM, kde jezdil pro tým Audi, konkrétně za stáj Futurecom-BRT, stejně jako v minulosti Jaroslav Janiš. Žije ve francouzském Beausoleilu. Jeho švagrem je rallyový závodník Roman Kresta.

Kariéra 
Účastnil se mimo jiné také A1 Grand Prix či startoval v roce 2007 v závodě 24 hodin Le Mans spolu s Robertem Perglem a ruským jezdcem Alexejem Vasilyevem ve voze Ferrari 550 GT3.

Okruhy (2001-2012) 
 2001 Ford Puma Cup a Formule Ford
 2002 Formule BMW ADAC a Rakouská F3
 2003 Remus F3
 2004 Formule Nissan a Remus F3
 2005 Formule Renault 3.5
 2006 Formule Renault 3.5
 2007 MMČR Okruhy, BRT, Audi A4 DTM
 2008 MMČR Okruhy, BRT, Audi A4 DTM - šmapion ve Sprintu
 2009 DTM, Futurecom-BRT, Audi A4 DTM - Nováček roku
 2010 MMČR Okruhy, Charouz Racing Systems, Mercedes-Benz C-Klasse DTM 2007
 2011 MMČR Okruhy, Charouz Racing Systems, Mercedes-Benz C-Klasse DTM 2007
 2012 MMČR Okruhy, ?, Audi A4 DTM

Rallye 
V roce 2013 absolvoval v Mistrovství světa v rallye 2 soutěže, kde jej navigoval Chris Patterson, někdejší navigátor Pettera Solberga. Jeho technikou byly pro Rallye Monte Carlo Škoda Fabia S2000 a pro Rallye de France-Alsace Citroën DS3 WRC od PH Sportu.

V roce 2012 s vozem Citroën C4 výhrál MČR SprintRallye (dnes Rallysprint Série).

Návrat na okruhy (2014-) 
V roce 2014 se vrátil zpět na okruhy a v šampionátu Euro V8 Series se téhož roku stal vicemistrem. Jeho týmem byl tým Audi Sport Italia.

 2014 EuroV8 Series, Audi Sport Italia, Audi RS5 - 2. místo

Výsledky

Formula Renault 3.5 Series

F3000 International Masters

24 Hodin Le Mans

DTM

WRC

IRC

Mistrovství Evropy (ERC)

EuroV8 Series

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky

Piloti DTM
Čeští automobiloví závodníci
Čeští rallyoví jezdci
Piloti MČR v rallye
Narození ve Zlíně
Narození 24. srpna
Narození v roce 1984
Žijící lidé
Muži